

Нортвілл — місто, штат Мічиган
 Нортвілл — місто, штат Південна Дакота
 Нортвілл — селище в окрузі Фултон, штат Нью-Йорк
 Нортвілл — переписна місцевість в окрузі Саффолк, штат Нью-Йорк